Акрес, Эйкрз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. после 2001) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
 Эйкрз, Берт (1854—1918) — британский фотограф и кинематографист, изобретатель первого в Великобритании киносъёмочного аппарата.
 Акрес, Изабелла (род. 2001) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания. См. также 
 Ваипио-Акрес — статистически обособленная местность, расположенная на острове Оаху в округе Гонолулу (штат Гавайи, США).

 Примечания